Это список стран по потреблению алкоголя, измеряемого в литрах чистого этилового спирта на человека в год.

По методологии Всемирной организации здравоохранения учитываются лица в возрасте 15 лет и старше.

По данным ВОЗ (2016—2018)

По данным ВОЗ (2010)

По данным ОЭСР

См. также 
 Алкогольные напитки
 Список стран по потреблению пива на человека
 Список стран, производящих вино

Ссылки 
 Потребление алкоголя в странах мира

Примечания 

Алкоголь
Алкогольные напитки